Марс-Хилл (; ) — топоним:
 Марс — холм в Аризоне, на котором расположена обсерватория Лоуэлла.
  — городок в Мэне.
  — статистически обособленная местность в составе городка.
  — близлежащий холм.
  — городок в Северной Каролине.
  — университет городка.

 — бывшая (1996—2015) мегацерковь в г. Сиэтл (штат Вашингтон, США).

См. также 
 Марс и Хилл
 Ареопаг — первый «холм Марса»
  — мегацерковь в г. 
  — школа в г. Флоренс (Алабама)
  — тауншип в Арканзасе